IFST, IFSt oder ifst steht für:

 Institut Finanzen und Steuern
 Institut für Fahrzeugsystem- und Servicetechnologien an der Fakultät Fahrzeugtechnik der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
 Institute for Social Technologies
 Institute of Food Science and Technology (auch: Institute of Food Science & Technology), britische Zertifizierungseinrichtung
 International Fire Safety Training, internationale Feuerwehrweiterbildung u. a. am Rotterdam International Safety Center
 International Forum on Semiconductor Technology

IFST